Wojciech Zalewski (1933–1944) – uczestnik powstania warszawskiego
 Wojciech Zalewski (ur. 1968) – polski pisarz 
 Wojciech Zalewski – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych